Лудвиг Вилхелм Баденски (; 8. април 1655 — 4. јануар 1707) је био маркгроф и војни командант из немачке покрајине Баден-Баден. Отац му је био Фердинанд Максимилијан, наследни принц од од Баден-Бадена и Луиза Кристина, принцеза од Савоје-Карињана. Марта 1690. године оженио се Сибилом Аугустом, принцезом од Заксен-Лауенбурга, са којом је имао деветоро деце, од којих је само троје доживело пунолетство.

Лудвиг је зван штитом царства због својих заслуга у борбама са Турцима и Французима. Током 1680-тих година предводио је царску армију у сукобима са Турцима, који су крунисани победом у бици код Сланкамена 1691. године. Убрзо је прешао на рат са Француском испред Лиге из Аугсбурга (деветогодишњи рат), а затим на рат за шпанско наслеђе, где је освојио Ландау 1702. године, али ускоро био побеђен од Француза. Умро је од последица рањавања 1707. године.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1655.
Династија Церинген
Немци
Личности Великог бечког рата
Личности Рата Велике алијансе
Личности Рата за шпанско наслеђе
Умрли 1707.
Личности Аустријско-турских ратова